North Shore bezeichnet 

 die Nordküste der Insel O'ahu auf Hawaii, siehe North Shore (Oʻahu)
 einen US-amerikanischen Film von William Phelps von 1987, siehe North Shore (Film)
 eine auf Hawaii angesiedelte US-amerikanische Fernsehserie von 2004, siehe North Shore (Fernsehserie)
 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 North Shore (Florida)
 North Shore (Illinois)
 North Shore (Kalifornien)
 North Shore (Louisiana)
 North Shore (Minnesota)
 North Shore (Nebraska)
 North Shore (South Dakota)
 North Shore (Texas)
 North Shore (Virginia)
 North Shore (Wisconsin), im Jefferson County

in Neuseeland:
 North Shore City